Cardeñajimeno kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cardeñajimeno (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Cardeñajimeno (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar